Solidor peut désigner peut désigner diverses choses:
 Solidor est le nom d'une tour datant du  et dominant la Rance en Saint-Servan, Saint-Malo, Ille-et-Vilaine.
 Suzy Solidor est le pseudonyme de Suzanne Rocher, une chanteuse réaliste au village de la Pie en Saint-Servan. Ce modèle pour peintres (Foujita, Kees van Dongen, Francis Bacon...) portera le nom de cette tour de son enfance. Depuis sa résidence de la Cité d'Aleth, voisin de l'ancien corps de garde de l'historien et académicien Louis Duchesne, elle contemplera longtemps cette tour qui servit de prison pendant la Révolution Française, et maintenant de musée international des Cap-horniers.
 Solidor est le pseudonyme du dessinateur de bande dessinée Jean-François Miniac pour ses adaptations d'Agatha Christie en BD tant en français (2002 et 2003 chez Proust éditeur) qu'en anglais (2007 chez HarperCollins, Royaume-Uni et Australie).